Personen
 Edmond Van der Haeghen (1836-1919), Belgische kunstschilder
 Ferdinand Van der Haeghen (ook Vanderhaeghen) (1830-1913), Belgische bibliograaf en bibliothecaris
 Jan Baptist van der Haeghen (1686-1738), barok Beeldhouwer
 Philibert van der Haeghen de Mussain (1760-1818), adellijk persoon
 Philippe Van der Haeghen (1825-1886), Belgische historicus en filosoof
 Jean-Joseph vander Haeghen, 18de-eeuws orgelbouwer

Overig
 Museum Arnold Vander Haeghen, museum in het Belgische Gent